Fragale ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Fragale (1894–1955), US-amerikanischer Komponist
 Ron Fragale (* 1950), US-amerikanischer Politiker